Will Rogers (1879–1935) – amerykański dziennikarz, aktor
 William Rogers (1902–1987) – amerykański rugbysta i lekarz
 Will Rogers (1911–1993) – amerykański polityk
 William P. Rogers (1913–2001) – amerykański polityk